Tand kan henvise til flere artikler:
 Tand – en emaljedækket benvækst i munden på pattedyr, øgler og fisk
 Kindtand – tand med tyggeflade
 Visdomstand – de bagerste kindtænder
 Tandemalje – tænders yderste lag

Se også
 Tandhjul – et hjul, hvis rand er forsynet med regelmæssigt fordelte fremspring og mellemrum, kaldet tænder
 Tandhøvl – høvl med skærende tænder på æggen
 Sav – skæreværktøj med tænder
 Sød tand – at være glad for slik
 Tandpasta – rengøringsmiddel for tænder